Slovenska liga je lahko:

 Slovenska hokejska liga
 Slovenska košarkarska liga
 Prva slovenska nogometna liga
 Druga slovenska nogometna liga
 Slovenska liga v hokeju na travi